Putri Betung (plaats), een plaats in Indonesië
Putri Betung (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing